Sezon 1988 – 58. edycja rozgrywek o mistrzostwo Finlandii w piłce nożnej. Tytuł mistrza kraju obronił HJK Helsinki. Tytuł króla strzelców przypadł Ismo Liusowi, który w barwach FC Kuusysi strzelił 22 gole.

Zespoły

1. runda

2. runda 
6 najlepszych drużyn z 1. rundy utworzyło grupę mistrzowską, której zwycięzca zostawał mistrzem Finlandii. Natomiast pozostałe 6 zespołów utworzyło grupę spadkową, gdzie ostatni zespół spadał do drugiej ligi, a przedostatni grał baraż z drugą drużyną drugiej ligi.

Grupa mistrzowska

Grupa spadkowa

Baraż o pozostanie/awans 
Kuopion Palloseura – Myllykosken Pallo-47  2-1 ; 2-2

Kuopion Palloseura pozostał w 1. lidze.

Zobacz też 
 Veikkausliiga

Przypisy

Bibliografia 
 RSSSF 

1988 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Finlandii
1988 w Finlandii